Tatiana Łysenko (ur. 1983) – rosyjska lekkoatletka uprawiająca rzut młotem
 Tatiana Łysenko (ur. 1975) – ukraińska gimnastyczka